Paul Müller står for flere personer:

 Paul (Hermann) Müller - tysk kemiker (1899-1965)
 Paul Müller-Zürich - schweizisk komponist (1898-1993)

 Paul Müller (Kierkegaardforsker) - (f. 1940) medvirker i Søren Kierkegaard (dokumentarfilm)

Se også 

 Poul Müller (flertydig)
 Poul Møller (flertydig)
 Paul Barfoed Møller